L’Homme debout les bras en l'air, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A28.

C'est un déterminatif du champ lexical de la hauteur / élévation, de la joie, du triomphe, de la tristesse profonde et  

Notons que A28 semble avoir très probablement inspiré l'alphabet protosinaïtique pour le caractère d'où dérive la lettre E de l'alphabet latin.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 .
 
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique